Ел Пиједрал има више значења:

 Ел Пиједрал (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пиједрал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Пиједрал, Тијера Бланка (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику